A Temporada 2010 do Intercontinental Rally Challenge foi a quinta temporada do Intercontinental Rally Challenge. Com três vitórias, Juho Hänninen foi o vencedor à frente de Jan Kopecký e Kris Meeke.

Calendário 
O calendário contém doze provas.

Participantes

Resultados

Posições

Pilotos 
 Apenas os sete primeiros lugares contam para o campeonato.

Construtores 
 Apenas os sete primeiros contam para o campeonato de construtores.

Ligações externas 
 Página Oficial do Intercontinental Rally Challenge

Intercontinental Rally Challenge
2010 no automobilismo